La Premier League 2012-2013 è stata la 114ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio di calcio, nonché 21ª edizione della Premier League, disputato tra il 18 agosto 2012 e il 19 maggio 2013 e concluso con la vittoria del , al suo ventesimo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Robin van Persie (Manchester Utd) con 26 reti.

Stagione

Novità
Al posto delle retrocesse ,  e  sono saliti dalla Championship il , il  e, dopo i play-off, il .

Dopo una sola stagione, lo stadio del  ritorna al suo storico nome (St James' Park).

Avvenimenti 
Come nell'anno precedente furono i due club di Manchester a lottare sin dalle prime battute per il titolo con il  campione d'Europa in carica che perse contatto dopo i primi due mesi positivi. Questa volta però fu il  a dettare il passo e una vittoria ottenuta nel recupero nel derby giocato in trasferta (2-3) consentì la fuga ai Red Devils che chiusero l'anno con 7 punti di vantaggio sui cugini. Il vantaggio non si assottigliò più ed anzi crebbe fino ad un massimo di 15 punti. Lo United festeggiò così il titolo con largo anticipo e Sir Alex Ferguson annunciò il ritiro al termine della stagione. Il  d'altra parte non venne molto impensierito nella corsa al ruolo di vicecampione ma la sconfitta nella finale di FA Cup costò la panchina a Roberto Mancini che pagò anche per le scarse prestazioni a livello europeo del club. Terzo concluse il Chelsea che trovò nuovamente gloria europea con il successo in UEFA Europa League mentre l'ultimo posto in Champions League fu al solito appannaggio dell' che precedette gli acerrimi rivali del  per 1 punto. Le due squadre di Liverpool chiuserò tranquillamente al sesto e settimo posto con l' ancora davanti ai rivali cittadini. Retrocedette il  che si consolò con lo storico primo successo in FA Cup arrivato pochi giorni prima la condanna mentre si arresero ben prima  e .

Formula
Come nella stagione precedente, per via del Ranking UEFA, accedono in UEFA Champions League 2013-2014 le prime tre classificate mentre la 4ª	classificata accede al terzo turno preliminare della stessa competizione. Accedono alla UEFA Europa League 2013-2014 la 5ª classificata e le vincitrici di Football League Cup e FA Cup.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Inghilterra e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2013-2014
      Ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2013-2014
      Ammessa agli spareggi (percorso piazzate) della UEFA Champions League 2013-2014
      Ammessa alla fase a gironi della UEFA Europa League 2013-2014
      Ammesse alle qualificazioni della UEFA Europa League 2013-2014
      Retrocesse in Football League Championship 2013-2014

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre vengono classificate secondo la differenza reti.

Note:
Il Wigan ammesso all'UEFA Europa League 2013-2014 benché retrocesso in Football League Championship.

Squadra campione

Risultati

Tabellone 
Leggendo per riga si hanno i risultati casalinghi della squadra indicata in prima colonna, mentre leggendo per colonna si hanno i risultati in trasferta della squadra in prima riga.

Calendario
Fonte

Girone di andata

Girone di ritorno

Statistiche e record

Squadra

Capoliste solitarie

Primati stagionali
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Manchester United (28)
 Minor numero di sconfitte: Manchester United (5)
 Migliore attacco: Manchester United (86 gol fatti)
 Miglior difesa: Manchester City (34 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Manchester United (+43)
 Maggior numero di pareggi: Everton e Stoke City (15)
 Minor numero di pareggi: Manchester United (5)
 Minor numero di vittorie: QPR  (4)
 Maggior numero di sconfitte: Reading (22)
 Peggiore attacco: QPR (30 gol fatti)
 Peggior difesa: Wigan e Reading (73 gol subiti)
 Peggior differenza reti: QPR e Reading (-30)
 Miglior serie positiva: Manchester Utd (6 vittorie consecutive)
 Peggior serie negativa: Reading (7 sconfitte consecutive)
Partite
 Più gol (10):
Arsenal-Newcastle 7-3
West Bromwich - Manchester United 5-5
 Maggiore scarto di gol (8): Chelsea-Aston Villa 8-0

Individuali

Classifica marcatori 
Fonte:

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
2012-2013